Panicum aldabrense — вид травянистых растений рода  из семейства . 

Эндемик атолла Альдабра, входящего в группу одноимённых островов, относящихся к внешним Сейшельским островам. 

Многолетние травы с жёстким стеблем высотой от 1 до 5 см. Цветки собраны в метёлки яйцевидной формы длиной до 1 см, шириной 3—5 мм, с немногочисленными колосками.

Примечания

Ссылки 
 
 : Panicum aldabrense

Просо